Night and Day (Virginia Woolf), een roman van Virginia Woolf uit 1919
 Night and Day (Cole Porter), een liedje uit 1932, geschreven door Cole Porter
 Night and Day (1946), een Amerikaanse muziekfilm van Michael Curtiz
 Night and Day (toneelstuk), een theaterstuk uit 1978 van Tom Stoppard
 Night and Day (Joe Jackson), een muziekalbum van Joe Jackson uit 1982
 Bam gua nat (2008), in het Engels getiteld Night and Day, een Zuid-Koreaanse film
 Night and Day (2010), een televisiefilm van Milan Cheylov
 Knight and Day (2010), een film van James Mangold